Tregellasia är ett fågelsläkte i familjen sydhakar inom ordningen tättingar. Släktet omfattar endast två arter som förekommer på Nya Guinea och i Australien:
 Vitmaskad sydhake (T. leucops)
 Blekgul sydhake (T. capito)

Referenser

Externa länkar

Sydhakar
Fågelsläkten